Manifest
 Film
 Manifesto (film uit 1988), een film uit 1988
 Manifesto (film uit 2015), een film uit 2015

Muziek
 Manifesto (band)
 Manifesto Records
 Manifesto, een nummer en album van Roxy Music
 Meat Beat Manifesto

Diversen
 Poppodium Manifesto, cultureel centrum in Hoorn (Noord-Holland)